Кабаєв Владислав Олександрович (1995) — український футболіст, півзахисник та нападник.
 Кабаєв Леонід Миколайович (1935–2012) — радянський інженер-геофізик. Лауреат Ленінської премії СРСР (1970).

Російські прізвища